Topázio, uma pedra preciosa
 Topázio (canção), canção do cantor brasileiro Djavan
 Topázio (romance), romance de Leon Uris
 Topázio (filme), filme estadunidense de Alfred Hitchcock
 Topázio (telenovela), telenovela mexicana
 Topázio (Teófilo Otoni), distrito brasileiro do estado de Minas Gerais
 Topázio-de-fogo, espécie de ave
 Regina Topázio Sowzer, ialorixá brasileira